Stati Uniti d'America
 Scotia – census-designated place (CDP) della California
 Scotia – città della Contea di Hampton, Carolina del Sud
 Scotia – villaggio della Contea di Greeley, Nebraska
 Scotia – villaggio della Contea di Schenectady, New York